

Команда «Катюша» в 2010 году 
В команде числятся 30 велогонщиков, 16 представляют Россию.

Состав

Результаты

Ссылки 
 
 
  

Российские велокоманды